Щелканы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Щелканы — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Щелканы — деревня в Кунгурском районе Пермского края.